Chavanne (België), een gehucht in Harsin, een deelgemeente van Nassogne in de Belgische provincie Luxemburg.
 Chavanne (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône.

Verder:
 Vaux-Chavanne, een deelgemeente van Manhay in de Belgische provincie Luxemburg.